Ел Пуерто Бланко има више значења:

 Ел Пуерто Бланко (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто Бланко (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто Бланко (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто Бланко (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуерто Бланко (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику